Пара Катарина Среботник / Ай Сугияма — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Саманта Стосур — не защищали свой титул, но американка принимала участие в турнире (в паре с Еленой Лиховцевой) и дошла до четвертьфинала.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
 Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко ''(Второй раунд)
 Виктория Азаренко /  Шахар Пеер ''(Полуфинал)
 Елена Лиховцева /  Лиза Реймонд ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2008